Betini peut faire référence à :
 Betini, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Makwanpur ;
 Betini, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Nuwakot ;
 Betini, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district d'Okhaldhunga.